Furtwängler pode referir-se a:
 Allex Furtwängler
 Andreas Furtwängler
 Florian Furtwängler
 Glaciar Furtwängler
 Maria Furtwängler
 Philipp Furtwängler
 Wilhelm Furtwängler

Sobrenomes da língua alemã